Fleckenkraut ist ein Trivialname der Pflanzenarten:

Geflecktes Lungenkraut,
Geißraute und
Kleine Wachsblume.